Moutin ist der Familienname der 1961 geborenen, französischen Zwillingsbrüder
 François Moutin Jazz-Bassist
 Louis Moutin Jazz-Schlagzeuger